Oué peut désigner :
Oué, la commune du département de Di au Burkina Faso
Oué, la commune du département de Gayéri au Burkina Faso
Oué, la commune du département d'Ouarkoye au Burkina Faso
 Oué, un village du Cameroun dans la commune de Ngambè-Tikar.

Homonymie de localités